Dit is een lijst van planetoïden 44501-44600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44501) - || 1998 XN21|| 10 december 1998 || Spacewatch
|-
| (44502) - || 1998 XQ27|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44503) - || 1998 XR27|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44504) - || 1998 XX34|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44505) - || 1998 XT38|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44506) - || 1998 XS39|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44507) - || 1998 XM40|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44508) - || 1998 XH45|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44509) - || 1998 XJ46|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44510) - || 1998 XB51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44511) - || 1998 XC51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44512) - || 1998 XM58|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (44513) - || 1998 XT62|| 12 december 1998 || LINEAR
|-
| (44514) - || 1998 XE65|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44515) - || 1998 XR74|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (44516) - || 1998 XE83|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (44517) - || 1998 XF83|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (44518) - || 1998 XQ86|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (44519) - || 1998 XY91|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (44520) - || 1998 XC92|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (44521) - || 1998 XZ93|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (44522) - || 1998 YP1|| 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (44523) - || 1998 YR3|| 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (44524) - || 1998 YZ3|| 19 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (44525) - || 1998 YE4|| 19 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (44526) - || 1998 YN4|| 16 december 1998 || LINEAR
|-
| (44527) - || 1998 YC6|| 22 december 1998 || I. P. Griffin
|-
| (44528) - || 1998 YZ6|| 22 december 1998 || K. Korlević
|-
| (44529) - || 1998 YP7|| 22 december 1998 || J. Broughton
|-
| (44530) - || 1998 YC8|| 25 december 1998 || Kleť
|-
| (44531) - || 1998 YR8|| 17 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44532) - || 1998 YA9|| 23 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (44533) - || 1998 YN9|| 24 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44534) - || 1998 YZ9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (44535) - || 1998 YN15|| 22 december 1998 || Spacewatch
|-
| (44536) - || 1998 YY27|| 19 december 1998 || LINEAR
|-
| (44537) - || 1999 AG || 5 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (44538) - || 1999 AO2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (44539) - || 1999 AH4|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (44540) - || 1999 AH6|| 8 januari 1999 || LINEAR
|-
| (44541) - || 1999 AV6|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (44542) - || 1999 AD7|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (44543) - || 1999 AG23|| 9 januari 1999 || LONEOS
|-
| (44544) - || 1999 AO23|| 14 januari 1999 || LONEOS
|-
| (44545) - || 1999 AJ24|| 13 januari 1999 || J. V. McClusky
|-
| (44546) - || 1999 BR || 16 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (44547) - || 1999 BC3|| 19 januari 1999 || Needville
|-
| (44548) - || 1999 BQ5|| 20 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (44549) - || 1999 BH13|| 24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (44550) - || 1999 BL23|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (44551) - || 1999 BV27|| 17 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (44552) - || 1999 BL34|| 17 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (44553) - || 1999 CH5|| 12 februari 1999 || T. Kagawa
|-
| (44554) - || 1999 CQ9|| 14 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (44555) - || 1999 CF11|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44556) - || 1999 CD23|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44557) - || 1999 CZ23|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44558) - || 1999 CF35|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44559) - || 1999 CC38|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44560) - || 1999 CM42|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44561) - || 1999 CF53|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44562) - || 1999 CH57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44563) - || 1999 CX59|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44564) - || 1999 CZ60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44565) - || 1999 CF84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44566) - || 1999 CK103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44567) - || 1999 CL111|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44568) - || 1999 CR114|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (44569) - || 1999 CG133|| 7 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (44570) - || 1999 FX5|| 16 maart 1999 || ODAS
|-
| (44571) - || 1999 FQ15|| 20 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (44572) - || 1999 FW38|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (44573) - || 1999 FZ51|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (44574) - || 1999 GF1|| 4 april 1999 || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (44575) - || 1999 GG3|| 7 april 1999 || Spacewatch
|-
| (44576) - || 1999 GJ10|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (44577) - || 1999 GJ17|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (44578) - || 1999 GL25|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (44579) - || 1999 GR25|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (44580) - || 1999 GY25|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (44581) - || 1999 GB40|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (44582) - || 1999 JE10|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (44583) - || 1999 JT11|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (44584) - || 1999 JO21|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (44585) - || 1999 JT28|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (44586) - || 1999 JJ70|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (44587) - || 1999 JQ70|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (44588) - || 1999 JF124|| 14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (44589) - || 1999 LQ5|| 11 juni 1999 || LINEAR
|-
| (44590) - || 1999 LC16|| 12 juni 1999 || LINEAR
|-
| (44591) - || 1999 NF40|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (44592) - || 1999 OM || 17 juli 1999 || J. Broughton
|-
| (44593) - || 1999 OG3|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (44594) - || 1999 OX3|| 21 juli 1999 || J. J. Kavelaars, B. J. Gladman, M. J. Holman, J.-M. Petit
|-
| (44595) - || 1999 PE || 4 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (44596) - || 1999 PF || 4 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (44597) Thoreau || 1999 PW || 6 augustus 1999 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (44598) - || 1999 PL6|| 7 augustus 1999 || LONEOS
|-
| (44599) - || 1999 RA2|| 6 september 1999 || K. Korlević
|-
| (44600) - || 1999 RU10|| 7 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten